Santa Paula puede referirse a:

 Paula Montal, religiosa española del siglo XIX, fundadora de las Escolapias;
 Paula (¿?-303), mártir hispanorromana;
 Paula de Roma (347-404), religiosa romana;
 Paula Isabel Cerioli (1816-1865), fundadora de los Institutos de las Religiosas de la Sagrada Familia;
 Paola Frassinetti (1809-1882), religiosa italiana, fundadora de la congregación de las Hermanas de Santa Dorotea;
 Santa Paula, localidad de los Estados Unidos;
 Santa Paula, barrio de Málaga, España;
 Santa Paula Miramar, barrio de Málaga, España;
 Barrio Santa Paula, localidad de la Argentina.